Cet article contient des listes de villes de Mauritanie par nombre d'habitants et par ordre alphabétique.

Liste par nombre d'habitants

Source

Voir aussi

Liens externes 

Office National de la Statistique
Mongabay
 City Population

Mauritanie
 
Liste en rapport avec la Mauritanie